Esilio, lontananza, forzata o volontaria, dalla propria abitazione (vale a dire città, stato o nazione);
Esilio (astrologia), condizione di afflizione di un pianeta o luminare quando questo è posto nel segno zodiacale o nei due segni opposti ai propri domicili astrologici;
Esilio (Bettiza), saggio autobiografico dell'autore italiano Enzo Bettiza, pubblicato nel 1996.